Прямохоботники () — род двукрылых семейства большеголовок.

Описание 
Мухи длиной от 4 до 10 мм, тело покрыты сероватой пыльцой. Усики короткие,  располагается на его на спинной стороне. Хоботок изгибается только в одном месте (при основании). Задняя радиальная ячейка (R5) замкнута. Между субкостальной и первой радиальной жилками имеется поперечная жилка. На бочках груди над тазиками передних ног имеется пучок щетинок.

Экология 
Личинки паразиты пчёл и ос, в том числе на люцерновой пчеле листорезе. Имаго питаются на цветках растений, в том числе на Mentha, Iberis, Ranunculus, Taraxacum.

Классификация 
Род относят либо к подсемейству Myopinae либо Zodioninae. В мировой фауне 62 вида:

Распространение 
Встречаются во всех зоогеографических областях, наибольшее разнообразие в Неотропической области (37 видов).

Примечания 

Круглошовные мухи
Роды двукрылых